Складеним називається присудок, виражений двома або кількома словами.

Складені присудки бувають дієслівні та іменні.

Складений дієслівний присудок містить допоміжне дієслово, яке своїми граматичними ознаками узгоджується з підметом, вказує на час та спосіб дії, на початок, тривалість, кінець, бажаність чи можливість дії, і неозначену форму дієслова, що виражає саму суть дії:

Починав жевріти схід сонця (І. Нечуй-Левицький).

Допоміжними бувають дієслова стати, могти, починати, продовжувати, закінчити, хотіти, бажати, прагнути, вирішити та ін., проте не завжди:

Але серце спинятись не хоче (В.Сосюра).
Потім уже Софійка стала розглядати Заболотного спокійно (О.Гончар).
Пан, брате, милувать не стане (М.Рильський).
Бійці намагались йти без шуму (О.Гончар).

У допоміжній частині дієслівного складеного присудка можуть також уживатися:

прикметники ладен, згоден, повинен, радий:
Я готовий винести всі випробування (Ю.Збанацький).
Хтось нам повинен відчиняти двері (М.Стельмах).
дієприкметники змушений, покликаний, приречений, зобов'язаний:
Я зобов'язаний допомогти старому (М.Стельмах).
Танкісти змушені були залягти у воронку.
 присудкові прислівники треба, можна, необхідно, слід, соромно, шкода, жаль, пора:
Треба твердо нам в бою стояти (І.Франко).
Вибрати не можна тільки Батьківщину (В.Симоненко).
Нам пора для України жить (І.Франко).

Члени